LTF est un sigle qui désigne :
 Lyon Turin Ferroviaire fait référence à la nouvelle liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin entre ces deux agglomérations et à l'entreprise chargée de réaliser la partie internationale.
 Ligue trotskyste de France, organisation politique française.